Portugal
Benavente — município português do distrito de Santarém
Benavente (freguesia) — do concelho anterior

Municípios da Espanha
Benavente (Espanha) — da província de Zamora
Cubo de Benavente — da província de Zamora
Benavent de Segrià — da província de Lérida

Benevento — comuna da Campania, Itália
Ducado de Benevento — do Reino Lombardo, existente entre 570 e 1077

[ Busca por "benavente"]

Desambiguações de topônimos